La Coupe d'Angleterre de rugby à XIII 2014 (dite Coral Challenge Cup pour des raisons commerciales) est la  de la Coupe d'Angleterre, compétition à élimination directe mettant aux prises des clubs de rugby à XIII amateurs et professionnels affiliés à la Rugby Football League. La finale est  programmée le  au Stade de Wembley de Wembley.

Clubs participants

Tableau final

Finale (25 août 2007)

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel

 

Compétition de rugby à XIII en Europe
Coupe d'Angleterre de rugby à XIII
Sport en Angleterre en 2014
Rugby à XIII en France en 2014
Rugby à XIII en 2014